Marko Mugoša (n. 1984), calciatore montenegrino
 Marko Mugoša (n. 1993), cestista montenegrino